Příjmení Voseček nosí více osobností:

 Jan Voseček (1851–1936) – český fotograf, spolumajitel ateliéru Šechtl a Voseček
 Šimon Voseček (* 1978) – rakousko-český hudební skladatel
 Václav Voseček (1882–1969) – český válečný pilot a námořní kapitán, velitel parníku Legie

Česká příjmení